Lijst van finales van de Beker van België (voetbal)
 Lijst van finales van de Beker van België (basketbal)
 Lijst van finales van de Beker van België (handbal)
 Lijst van finales van de Beker van België (ijshockey)
 Lijst van finales van de Beker van België (korfbal)
 Lijst van finales van de Beker van België (volleybal)